Maurice David peut désigner :
 Maurice David (1891-1974), un pédagogue, conférencier, critique littéraire et résistant français ;
 Maurice David (1901-1985), un avocat, écrivain, philosophe, résistant et rugbyman français ;
 Maurice David, dit Maurice David-Darnac (1913-1983), un journaliste, homme politique et historien français.